Іван IV:

 Іван IV (?—642) — папа Римський (640—642).
 Іван IV (?—1166) — митрополит Київський і всієї Русі.
 Іван IV Грозний  (1530—1584) — великий князь московський, перший московський цар (з 1547 р.)

Див. також 

 Іоанн IV